Le guerre birmano-siamesi sono i conflitti combattuti tra il Siam e la Birmania tra il XVI e il XIX secolo.

In dettaglio il termine può riferirsi ai seguenti avvenimenti:

Toungoo–Ayutthaya
Di seguito le guerre combattute tra la dinastia di Toungoo birmana e il Regno di Ayutthaya siamese:
Guerra birmano-siamese (1547-1549)
Guerra birmano-siamese (1563-1564)
Guerra birmano-siamese (1568-1570)
Guerra birmano-siamese (1584-1593)
Guerra birmano-siamese (1594-1605)
Guerra birmano-siamese (1613-1614)
Guerra birmano-siamese (1662-1664)
Guerra birmano-siamese (1675-1676)
Guerra birmano-siamese (1700-1701)

Konbaung–Ayutthaya
Di seguito le guerre combattute tra la dinastia Konbaung birmana e il Regno di Ayutthaya:
Guerra birmano-siamese (1759-1760)
Guerra birmano-siamese (1765-1767)

Konbaung–Thonburi
Di seguito la guerra combattuta tra la dinastia Konbaung e il Regno di Thonburi siamese:
Guerra birmano-siamese (1775-1776)

Konbaung–Rattanakosin
Di seguito le guerre combattute tra la dinastia Konbaung e il Regno di Rattanakosin siamese:
Guerra birmano-siamese (1785-1786)
Guerra birmano-siamese (1787)
Guerra birmano-siamese (1792)
Guerra birmano-siamese (1797)
Guerra birmano-siamese (1803-1808)
Guerra birmano-siamese (1809-1812)
Guerra birmano-siamese (1849-1855)

Altre
Prima guerra anglo-birmana (1824-1826), il Siam supportò l'Impero britannico nella guerra contro i birmani
Campagna della Birmania (1942-1945), la Thailandia invase territori dell'odierno Stato Shan, nella Birmania orientale, in appoggio all'invasione dell'Esercito imperiale giapponese nel resto della Birmania durante la II guerra mondiale